Heartbreak Hotel steht für:

Musiktitel:
 Heartbreak Hotel (Elvis-Presley-Lied), Song von Elvis Presley
 Heartbreak Hotel (Whitney-Houston-Lied), Song von Whitney Houston
 Heartbreak Hotel (C.-C.-Catch-Lied), Song von C. C. Catch
 Heartbreak Hotel (Tommy-Dorsey-Lied), Song des Tommy Dorsey Orchestra 
 This Place Hotel (a.k.a. Heartbreak Hotel), Popsong der Jackson Five
 Heartbreak Hotel (Yohio-Lied), Song von Yohio 
 Welcome to the Heartbreak Hotel Studioalbum von C. C. Catch, siehe C. C. Catch/Diskografie #Studioalben

Sonstiges:
 Heartbreak Hotel (Film), US-amerikanischer Film von Chris Columbus (1988)  
 Heartbreak Hotel, Originaltitel des Films Schwedisch für Fortgeschrittene (2006)
 Heartbreak Hotel (Comic), Comic-Novelle von Deborah Moggach
 Heartbreak Hotel (Porridge), Episode der Comedy-Sitcom Porridge
 Heartbreak Hotel (Doctor Who), Episode der Science-Fiction-Serie Doctor Who